Celso (usurpador) — usurpador romano
 Celso (filósofo) — filósofo grego

Desambiguações de antropônimos